Albrecht Braniborský může být:

 Albrecht III. Achilles (1414–1486) – braniborský kurfiřt, markrabě, krosenský kníže a slezský zemský hejtman
 Albrecht Braniborský (1490–1545) – kardinál, kurfiřt, arcibiskup mohučský a magdeburský
 Albrecht Braniborsko-Ansbašský (1490–1568) – poslední velmistr řádu německých rytířů v Prusku, první světský pruský kníže

Rozcestníky - panovník